Cerdocyon thous
Lobinho
Lobinho (Marvel Comics)
Lobinho e Slobo

Desambiguação